Bricogne ist der Name von

 Athanase-Jean Bricogne (1744–1820), französischer Politiker
 Athanase-Jean-Baptiste Bricogne (1779–1836), französischer Politiker und Finanzier
 Ambroise-Jacques Bricogne (1784–1847), französischer Politiker, Mitglied des Staatsrates
 Charles-Urbain Bricogne (1816–1898), französischer Eisenbahningenieur und Erfinder
 Charles Bricogne (1913–1942), französischer Offizier
 Gérard Bricogne (* 1949), französischer Kristallograph, Wissenschaftsdirektor am CNRS